АльфонсоIII:
 Альфонсо III Великий (848—910) — король Астурии (866—910).
 Альфонсо III (король Арагона) (1265—1291) — король Арагона и граф Барселоны (под именем АльфонсоII) с 1285 года.
 Альфонсо III д’Эсте (1591—1644) — герцог Модены и Реджо.

См. также 
 Афонсу III — король Португалии